Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Manuel Orantes 6-3, 6-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 José Higueras (semifinali)
 Manuel Orantes (quarti di finale)
 Assente
 Manuel Orantes (finale)
 Yannick Noah (Campione)
 Peter McNamara (quarti di finale)
 Assente
 Terry Moor (terzo turno)

 Carlos Kirmayr (terzo turno)
 Željko Franulović (terzo turno)
 Cássio Motta (primo turno)
 Patrick Proisy (terzo turno)
 Rick Fagel (primo turno)
 Jean-François Caujolle (secondo turno)
 Keith Richardson (terzo turno)
 Paul McNamee (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1979